La basilique de la Mère Couronnée du Bon Conseil (en italien : Incoronata Madre del Buon Consiglio, ou Maria del Buon Consiglio) est une église Catholique Romaine de Naples. Elle est située sur le flanc de la colline menant au palais-musée de Capodimonte et est visible depuis de nombreux quartiers de la ville. Elle est surnommée par les Napolitains « le petit Saint-Pierre ».

Histoire 
L'église tire ses racines de deux miracles observés par la fille Maria di Gesù Landi ( – ). Connue pour sa dévotion à Notre-Dame du Bon conseil (Madonna del Buon Consiglio), elle a créé une peinture de la sainte en 1884, qui, apparemment, a arrêté une épidémie de choléra dans la ville cette année. 22 ans plus tard, la même peinture est apparue pour effacer les nuages de cendres de l'éruption de 1906 du Vésuve.

Vincenzo Vecchio a conçu l'église sur le modèle de Saint-Pierre de Rome. L'église a été construite entre 1920 et 1940, au dessus des anciennes Catacombes de San Gennaro. En raison de la guerre, elle n'a été inaugurée qu'en 1960. Le pape Jean-Paul II l'a élevée au rang de basilique mineure en 1980. Elle est devenue une destination de pèlerinages sous le nom de Maria di Gesù Landi. L'église abrite un certain nombre d'œuvres d'art rescapées de maisons de culte fermées, endommagées ou abandonnées dans la ville.

La légende s'est déjà attachée à l'église: le Séisme du 23 novembre 1980 en Irpinia renversa la tête de la statue de la Vierge du haut de l'église sur le sol, où elle s'est écrasée et est restée inexplicablement en bon état.

Voir aussi

Articles connexes 
 Fontaine de la Duchesse

Liens externes 
 Page napoligrafia.c' 

Patrimoine du XXe siècle
NaplesBasiliqueMèreCouronnéeBonConseil
MèreCouronnéeBonConseil
NaplesBasiliqueMèreCouronnéeBonConseil
NaplesBasiliqueMèreCouronnéeBonConseil
Édifice religieux du XXe siècle en Italie
NaplesBasiliqueMèreCouronnéeBonConseil
Édifice religieux fondé en 1980